

Населені пункти та їхні частини
 Лінувек — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лінувек — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Лінувек — лісова осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки